Le Livre-cœur (Cuore), roman d'Edmondo De Amicis paru en 1886 ;
 Cuore, film italien de Duilio Coletti et Vittorio De Sica sorti en 1948 ;
 Cuore, film italien réalisé par Luigi Comencini, sorti en 1984.

Musique 
 Cuore matto, chanson de Totò Savio et de Armando Ambrosino interprétée par Little Tony et Mario Zelinotti en 1967.
 Il cuore è uno zingaro, chanson de Claudio Mattone et de Franco Migliacci interprétée par Nicola Di Bari et Nada en 1971.